Diona lahko pomeni:

 Diona iz grške mitologije
 Diona (luna), Saturnova luna
 106 Diona (106 Dione), asteroid